Юрко́вка () — село, входит в Ставищенский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 512 человек. Почтовый индекс — 09424. Телефонный код — 4564. Занимает площадь 1,708 км². Код КОАТУУ — 3224287601.

Местный совет 
Административный центр Юрковского сельского совета.

Адрес местного совета: 09424, Киевская обл., Ставищенский р-н, с. Юрковка, ул. Жовтневая, д. 36-а.

Известные люди 
В селе родилась Джунковская, Галина Ивановна — Герой Советского Союза.

В селе родился Шаповалов, Виталий Владимирович — советский и российский актёр. Народный артист РСФСР (1990).

Ссылки 
 Юрковка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Ставищенского района